Акаба — многозначный термин арабского происхождения.

 Акаба — по-арабски «пятка»; термин использовался в наименованиях поворотов рек и гор, образующих колено (отвод).
 Акаба — мухафаза в Иордании.
 Акаба — город в Иордании.
 Акаба — залив Красного моря.
 Акаба — холм между Меккой и долиной Мина.

Примечания